

Pessoas 
 Hobie Billingsley
 John Billingsley

Localidades 
 Billingsley (Alabama)

Desambiguação